Maricopa peut désigner :
 les Maricopas, un groupe ethnique d'Amérindiens ;
 le maricopa, leur langue ;
 Maricopa, une ville en Arizona ;
 le Comté de Maricopa en Arizona ;
 Maricopa, une petite ville de Californie.